Хе́нсон () — английская фамилия.

Известные носители:
 Хенсон, Билл (род. 1955) — австралийский фотохудожник.
 Хенсон, Говард Кит (род. 1942) — американский электротехник и писатель.
 Хенсон, Джим (1936—1990) — американский кукольник, режиссёр и продюсер.
 Хенсон, Джон (род. 1990) — американский баскетболист.
 
 Хенсон, Мэтью (1866—1955) — американский путешественник. 
 Хенсон, Тараджи (род. 1970) — американская актриса и певица.
 Хенсон, Уильям (1812—1888) — англо-американский инженер-изобретатель.
 Хенсон, Элден (род. 1977) — американский актёр.

См. также 
 Hanson — американская поп-рок-группа, состоящая из трёх братьев по фамилии Хенсон